

Portugal 
 Lugar na freguesia de Travanca de Lagos, Oliveira do Hospital

Município de Santo Tirso
 São Mamede de Negrelos — ex-freguesia
 São Tomé de Negrelos — freguesia

Desambiguações de topônimos